Al-Madain, nom àrab que va rebre Ctesifont, capital de l'Imperi Part i després de l'imperi dels perses sassànides.
 Al-Madain, nom àrab de la ciutat de Madain (Iraq) principalment sota el domini dels omeies i abbàssides.